È la prima edizione del torneo.

In finale Novak Đoković ha sconfitto Alex Molčan con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (campione)
  Gaël Monfils (secondo turno)
  Nikoloz Basilašvili (secondo turno)
  Adrian Mannarino (secondo turno)

  Dušan Lajović (quarti di finale)
  Filip Krajinović (ritirato) 
  Miomir Kecmanović (primo turno) 
  Federico Delbonis (semifinale)

Wildcard 

  Peđa Krstin (primo turno)
  Hamad Medjedovic (primo turno)

  Marko Topo (primo turno)

Qualificati 

  Alex Molčan (finale)
  Roberto Carballés Baena (quarti di finale, ritirato)

  Andrej Martin (semifinale) 
  Christopher O’Connell (primo turno)

Lucky loser 

  Lukáš Klein (primo turno)

  Mats Moraing (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Belgrade Open 2021